Roberto Nascimento (Rio de Janeiro, 12 de junho de 1940 - Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2019) foi um compositor e violinista brasileiro. Desde jovem cursou a Escola de Aeronáutica. Teve sua primeira música "Meu Mundo É Seu" aos 24 anos, feito em parceria com ator, compositor e cantor Jards Macalé. A música foi gravada pela cantora Elizeth Cardoso (1920–1990), no álbum "A Meiga Elizete nº 5". Fez participação como violinista no show antológico "Opinião", com os músicos João do Vale (1934–1996), Zé Kéti (1921–1999) e Nara Leão (1942–1989).

Discografia 
 2000 - DNA (Deu Nisso Aí)

Ligações externas 
 Roberto Nascimento e Mariuza

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira